Eduard Quintenz ist der Name folgender Personen:

* Eduard Quintenz (Oberamtmann) (1853–1935), deutscher Beamter
 Eduard Quintenz (Landrat) (1888–1977), deutscher Politiker (WBP/DNVP, NSDAP) und Landrat